Thagard ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Thagard (* 1943), US-amerikanischer Astronaut
 Paul Thagard (Paul R. Thagard), Philosoph; Direktor des Cognitive Science Program an der University of Waterloo